Тяннассилма () — топоним Эстонии:
 Тянассилма — деревня в уезде Пылвамаа;
 Тянассилма — деревня в уезде Тартумаа;
 Тянассилма — деревня в уезде Ярвамаа.

См. также